Соревнования по бегу на 800 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Праге прошли 6—8 марта 2015 года на «O2 Арене».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | EJR — Рекорд Европы среди юниоров | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 20 легкоатлеток.

 25 января 2016 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики дисквалифицировала на 4 года бегунью на 800 метров Марию Николаеву. На основании показателей биологического паспорта был сделан вывод о применении спортсменкой допинга. Все её результаты с 18 февраля 2015 года были аннулированы, в том числе выступление на чемпионате Европы в помещении 2015 года.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) проходили в финал.

 26 января 2017 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций опубликовала список спортсменов, дисквалифицированных в связи с допинговыми нарушениями. Среди них оказалась и российская бегунья на 800 метров Анастасия Баздырева, отстранённая от соревнований на 2 года на основании отклонений показателей крови в биологическом паспорте. Её результаты с 23 апреля 2014 года были аннулированы, в том числе выступление на чемпионате Европы в помещении 2015 года.

Финал 
Финал в беге на 800 метров у женщин состоялся 8 марта 2015 года.

 7 апреля 2017 года Спортивный арбитражный суд сообщил о дисквалификации российской бегуньи на 800 метров Екатерины Поистоговой на два года. На основании данных биологического паспорта был сделан вывод о применении спортсменкой допинга. Все её результаты с 21 октября 2014 года были аннулированы, в том числе выступление на чемпионате Европы в помещении 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 

бег